Buzd, település Romániában, Fehér megyében
 Szászbuzd, település Romániában, Szeben megyében